Thomas Tallis, Engels componist
Het Ashkenazisch-Joodse woord voor Talliet.
Een muziekband opgericht door David Palmer en John Evan, zie Tallis (band).